4 miejscowości w Polsce: 
 Zielona Góra – miasto na prawach powiatu w województwie lubuskim
 Zielona Góra – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Andrespol
 Zielona Góra – wieś w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Zielona Góra – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Zielona Góra – leśniczówka w województwie wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Wyrzysk

2 rezerwaty przyrody:
 Zielona Góra – rezerwat przyrody w województwie śląskim
 Zielona Góra – rezerwat przyrody w województwie wielkopolskim

Wzniesienia w Polsce:
 Zielona Góra – szczyt w Beskidzie Niskim
 Zielona Góra – wzniesienie w powiecie białostockim, w gminie Supraśl
 Zielona Góra – wzniesienie na Wzgórzach Szymbarskich
 Zielona Góra – wzniesienie na Wyżynie Częstochowskiej

Inne znaczenia:
 Zielona Góra – dzielnica administracyjna Kowna 
 Zielona Góra – część Kowna 
 Zielona Góra – skała na wzniesieniu Zielona Góra
Zobacz też:
 Zielona Górka – osiedle w Olsztynie
 Zielonagóra – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Obrzycko